Ulica Hrubieszowska – popularna nazwa ulic w Polsce.

 Ulica Hrubieszowska w Warszawie
 Ulica Hrubieszowska w Zamościu

Hrubieszowska